Ludwik Sobolewski (1781–1858) – oficer Wojska Polskiego, senator Rzeczypospolitej Krakowskiej
 Ludwik Sobolewski (1791–1830) – filolog,  bibliotekarz, bibliograf, nauczyciel gimnazjalny
 Ludwik Sobolewski (ur. 1896) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, szef sztabu Brygady KOP „Nowogródek” i 3 DP Leg.
 Ludwik Sobolewski (ur. 1900) – żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 21 kwietnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Ludwik Sobolewski (1925–2008) – działacz sportowy, wieloletni prezes Widzewa Łódź
 Ludwik Sobolewski (ur. 1965) – prawnik, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2006-2013)

Przypisy